Синбирская провинция — одна из провинций Российской империи. Центр — город Синбирск .

История 
В 1708 году вышел Указ Пётр I о разделении Русского царства на 8 губерний. Синбирск, как провинциальный город, вместе с Симбирским уездом, причислен к Казанской губернии. В помощь к воеводе, хотя военное управление Симбирской чертой было упразднено, был назначен обер-комендант.

В 1716 году, вместо обер-коменданта, к воеводе были назначены в качестве "товарищей" два ландрата и два комиссара.

В 1719 году они были заменены одним комендантом.

В 1721 году число товарищей увеличили и назначали: обер-ландрихтера с 5 асессорами.

В 1722 году — двумя асессорами и двумя секретарями.

Синбирская провинция была образована в 1719 году (по другим данным в 1737 году в составе Казанской губернии) в составе Астраханской губернии из Синбирского уезда. В состав провинции вошли города: Белый Яр, Ярыклинск, Юшанск, Тагай, Уренск, Карсун, Аргаш, Сурский Острог, Алексеевск, Самара (с уездом), Кашпир, Сызрань, Дмитриевск (ныне Хвалынск) и Петровск , затем Саратов (с 1737 по 1769 гг.). См. старую карту 1745 года: [Карта части Синбир. провинции 1745 г.]

В 1728 году Синбирская провинция была возвращена в Казанскую губернию.

3 и 4 июня 1767 года Старую Майну и Вознесенское , а с 5 по 8 июня 1767 году — Синбирск, посетила императрица Екатерина II. См. статью: Путешествие Екатерины II по Волге.

В 1774 году на территории провинции происходили Пугачёвские бунты, в окрестностях Базарного Уреня, погиб воевода провинции Рычков Андрей Петрович. См. статью: Симбирские портреты Емельяна Пугачёва

В ноябре 1775 года деление губерний на провинции было отменено, но на местах всё равно называли провинциями.

По результатам реформы проведенной Екатериной II, 27 декабря 1780 года, Синбирск переименован в Симбирск, а из Симбирской провинции, было образовано Симбирское наместничество.

Воеводы и коменданты провинции

Известные люди 

 Насакин Иван Яковлевич 
Андрей Симбирский 
Дмитриев Иван Иванович 
Баратаев Михаил Петрович 
Грязнов Иван Никифорович 
Волков Иван Фёдорович 
Пасевьев Пётр Степанович
Бекетов Платон Петрович 
Карамзин Николай Михайлович
Дурасов Николай Алексеевич

См. также    

 Синбирск 
Синбирская засечная черта 
Синбирский уезд
Симбирское наместничество
 Симбирская губерния  
 История Ульяновской области 
Провинции Российской империи

Примечания

Литература 

Мартынов П. Л. «Город Симбирск за 250 лет его сосуществования», Симбирск, 1898 г.
Яхонтов А. «Г. Симбирск (1648-1898 г), Симбирск, типо-литография А. Т. Токарева, 1898 г.»
Репьёв М. И. «Симбирский край», Париж, 1935 г. 
Масленицкий Т. Г. «Топографическое описание Симбирского наместничества. 1785 г.»

Ссылки 

Т.Г. Мясленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества. 1780 г.» 
С.А. Тарханов «Изменение административно-территориального деления России за 300 лет »
ulpressa.ru / Симбирск провинциальный /
Деление России за 300 лет
Макаров Валентин Прошлое нашего края
Симбирские ВОЕВОДЫ И ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Примечания 2 

Провинции Российской империи
Появились в 1737 году
Исчезли в 1780 году
История Ульяновской области
Казанская губерния